Johan de Jong (politicus); oud-burgemeester van Driebruggen en Montfoort
 Johan de Jong (vogelkenner); winnaar in 1999 van de 'Friese Anjer'